Le Bilan saison par saison du MC Alger donne une description détaillée des performances du club entre 1921 et 2016.

Bilan par saison 

Légende :

Statistiques détaillées

Notes et références 

MC Alger
MC Alger